est un nom de famille japonais. Il serait le troisième nom le plus porté au Japon.

Personnalités 

 Ai Takahashi (née en 1986), idole japonaise, chanteuse des Morning Musume ;
 Aki Takahashi (née en 1944), pianiste japonaise ;
 Atsushi Takahashi (né en 1965), astronome japonais qui a donné son nom à l'astéroïde (5213) Takahashi ;
 Daisuke Takahashi (né en 1986), patineur artistique japonais ;
  (?), analyste numérique japonais, détenteur à plusieurs reprises du record du nombre π comportant le plus de décimales ;
 Daito Takahashi (né en 1980), spécialiste japonais du combiné nordique ;
 Gen'ichirō Takahashi (né en 1951), romancier japonais ;
 Hana Takahashi (née en 2000), footballeuse japonaise ;
 Hideki Takahashi (né en 1944), acteur japonais ;
  ;
 Hiroyuki Takahashi (né en 1957), créateur de jeu vidéo japonais ;
 Hisao Takahashi (né en 1936), peintre japonais ;
  ;
 Kaori Takahashi (née en 1974), nageuse japonaise ;
 Kazuki Takahashi (1961-2022), mangaka japonais ;
 Kazuma Takahashi (né en 1978), joueur de hockey sur glace japonais ; 
 Kazumi Takahashi (1931-1971), romancier japonais et spécialiste de littérature chinoise ;
 Ken Takahashi (né en 1969), joueur de baseball japonais ;
 Kenichi Takahashi (né en 1955), astro-bibliographe japonais ;
 Kohachirō Takahashi (1912-1982), historien japonais ;
 Kumiko Takahashi (née en 1982), compositrice japonaise ;
 Kunimitsu Takahashi (1940-2022), pilote de Grand Prix moto japonais ;
  (1928-2013), virologue japonais ;
 Miyuki Takahashi (née en 1978), joueuse japonaise de volley-ball ;
 Motokichi Takahashi (1893-1965), poète japonais ;
 Mutsumi Takahashi (19?-), journaliste et animatrice de télévision canadienne ;
 Nisan Takahashi (1926-2015), scénariste japonais ;
 Naoko Takahashi (née en 1972), athlète japonaise pratiquant le marathon ;
 Narumi Takahashi (née en 1992), patineuse artistique japonaise ;
 Rikio Takahashi (1917-1999), artiste graveur japonais ;
 Rumiko Takahashi (né en 1957), dessinatrice japonaise de manga ;
 Ryoko Takahashi (née en 1973), biathlète japonaise ;
 Sadahiro Takahashi (né en 1959), footballeur japonais ;
 Samon Takahashi (né en 1970), artiste plasticien et compositeur ;
 Saori Takahashi (née en 1992), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Shin Takahashi (né en 1967), dessinateur japonais de manga ;
 Shinji Takahashi (né en 1951), caméraman indépendant japonais ;
 Shū Takahashi (né en 1930), peintre japonais ;
 Shugo Takahashi (né en 1962), créateur de jeu vidéo japonais ;
 Tetsuya Takahashi (né en 1966), créateur japonais de jeu vidéo ;
 Tsutomu Takahashi (né en 1965), mangaka japonais ;
 Yōichi Takahashi (né en 1961), auteur japonais de manga ;
  (né en 1975), joueur de baseball japonais ;
 Yūji Takahashi (né en 1938), compositeur, interprète et pianiste japonais ;
 Yuji Takahashi (né en 1993), footballeur japonais ;
 Yuki Takahashi (né en 1984), pilote de vitesse moto japonais ;
 Yūki Takahashi (né en 1993), lutteur japonais ;
 Yumiko Takahashi (née en 1974), actrice, ex-chanteuse et idole japonaise.

Toponymes 

 Takahashi, ville de la préfecture d'Okayama au Japon.

Autre 
 Takahashi Seisakusho est une société japonaise fabriquant des instruments optiques et des accessoires mécaniques astronomiques.
 La méthode Takahashi est une méthode de production de transparents pour les présentations.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais